

Persone venerate come santi dalla Chiesa cattolica
 Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
 Francesco Borgia, sacerdote cattolico
 Francesco Coll Guitart, fondatore delle religiose domenicane dell'Annunziata
 Francesco di Sales, patrono dei giornalisti
 Francesco Caracciolo, sacerdote cattolico
 Francesco di Paola, fondatore dell'ordine dei Minimi 
 Francesco de Capillas, martire in Cina 
 Francesco De Geronimo, sacerdote cattolico
 Francesco Antonio Fasani 
 Francesco Saverio, gesuita e missionario spagnolo
 Francesco Marto, uno dei tre pastorelli di Fátima

Opere d'arte 

 San Francesco – dipinto di Carlo Crivelli, 1471 circa, tempera e oro trasportato su tela, Museo reale delle belle arti del Belgio, Bruxelles
 San Francesco – dipinto attribuito a Cimabue, 1290, tempera su tavola, Museo della Porziuncola, Assisi
 San Francesco – statua di Donatello, 1446-1463, bronzo, Basilica del Santo, Padova
 San Francesco – dipinto di Bernardo Strozzi, prima metà secolo XVII, olio su tela, chiesa parrocchiale, Campagnola Cremasca

Geografia
 San Francesco al Campo, comune nella città metropolitana di Torino
 San Francesco, frazione di Pelago nella città metropolitana di Firenze
 San Francesco, frazione di Vito d'Asio in provincia di Pordenone
 San Francesco, l'unica frazione di Appignano del Tronto in provincia di Ascoli
 San Francesco, frazione di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento
 San Francesco, quartiere di Limbiate in provincia di Monza e della Brianza
San Francesco – rione antico di Caltanissetta
Pineta di San Francesco alla rena, nel quartiere San Girolamo di Bari

Altro
 San Francesco, cultivar di olivo toscana.